Pello Revolvers är ett popband från Stockholm och Uppsala som är synonymt med låtskrivaren Hans-Erik Kangasharju med hjälp av flera musiker boende i Stockholm. Medlemmarna är Hans-Erik Kangasharju (akustisk gitarr, elgitarr, sång), Tobias Henriksson (trummor, glockenspiel, mandolin, stämsång), Johan Sammelin (elgitarr, elbas, melodika, trummaskin, synthesizer, producent), Robert Arlinder (elbas, elgitarr), Markus Krunegård (elbas, elgitarr, stämsång), Ralf Rotmalm (elbas, elgitarr, synthesizer), Anna Edemo (fiol, stämsång) och David Nygård (trombon, dragspel, stämsång, glockenspiel, slagverk).

Pello Revolvers bildades 2001 och ger ut egenproducerade EP, bland annat ”No Spare Tyres” som släpps parallellt av bandet självt och på det filippinska bolaget Massive Decline of Power Against Recordings.

Diskografi

Pello Revolvers 2003
Borg Mesch 2004
No Spare Tyres 2005

Externa länkar

Hemsida
Svenska pop- och rockgrupper